Kordoba kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Province of Córdoba, provins, Andalusien, 
 Córdoba, Spanien, provinshuvudstad, Andalusien, Province of Córdoba, 

Robotskapade Spanienförgreningar